Шрі Чайта́н'я Са́нґа — крішнаїтська (індуїстська) релігійна спільнота яка належить до Руху Харе Крішна заснована Свамі Б.В. Тріпурарі, учнем Шріли Прабгупади та Шрідгари Дева Ґосвамі.
Санґа (громада або духовна сім'я) нараховує тисячі послідовників у світі які є учнями Свамі Б.В. Тріпурарі. 

Центром Шрі Чайтанья Санґі є монастир Аудар'я розташований на вершині гірського хребта вкритого секвоями в Редвуд, ліси північної Каліфорнії. Саме тут створено простір для підтримки літературної діяльності духовного наставника Санґі.

В цьому місці розташована також редакція головного сайту спільноти, який публікує статті, що пояснюють філософські аспекти Ґаудія Веданти часто посилаючись на інші духовні традиції та філософії й порушуючи поточні питання.

Посилання 
 Офіційний сайт Тріпурарі Свамі 
 
 Шрі Чайтанья Санга - Матг, заснований Тріпурарі Свамі 

Ґаудія-вайшнавізм
Крішна
Індуїстські рухи та організації
Релігійні організації